Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos es una empresa española, fundada en 2017 y con sede en Berriozar (Navarra), que está especializada en la realización de estudios técnicos en los campos de la geología y la arquitectura, así como en el control de calidad en edificación y obra civil.

Actualmente está reconocida por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación.

Sede 
Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos tiene su sede en la localidad navarra de Berriozar.

Servicios 
Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos tiene objeto la realización de ensayos y análisis técnicos. Además, también realiza dirección técnica y de ejecución de obras de edificación y obra civil, imformes técnicos, tasaciones y peritaciones, así como presta servicios de entidad de inspección y control.

Colaboraciones 
Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos colabora también con diversos expertos y empresas.

Entre los expertos destaca el geólogo Antonio Aretxabala Díez, profesor de las universidades de Navarra y Zaragoza y delegado en navarra del Colegio Oficial de Geólogos de España.

Entre las empresas, destaca ID Ingeniería Acústica, una empresa navarra reconocida por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación y que estaba participada por la sociedad pública SODENA.

Eventos 
Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos colabora y participa en eventos, como jornadas y congresos técnicos, relacionados con la construcción, la geología y los riesgos asociados, como por ejemplo, las Jornadas de Gerencia de Riesgos y Emergencias.

Reconocimientos oficiales

Control de calidad en la edificación 
Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos, junto con el  Laboratorio de Edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la Universidad de Navarra y otras empresas navarras como Igeo 2, Entecsa, LABENSA, Geea Geólogos, GIMA, Laboratorio de Resbaladicidad, CECTECO, ID Ingeniería Acústica, y T&D Ingenieros, está reconocido por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación.

Patrocinios 
Ionavarra es uno de los patrocinadores del certamen de pacharán casero de la Ribera del Duero que se celebra en la localidad de Sinovas cada año en el mes agosto desde 2014.

Véase también 
 Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias
 Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra
 Corporación Pública Empresarial de Navarra
 Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra
 Entidad Nacional de Acreditación
 Ingeniería geotécnica
 Ingeniería

Enlaces externos 
 Página web oficial de Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos.

Referencias 

Empresas de Navarra
Economía de Navarra
Empresas de origen navarro
Empresas fundadas en 2017
España en 2017
Empresas de ingeniería
Empresas de construcción
Empresas de ingeniería civil
Empresas de ingeniería de Navarra
Empresas acreditadas por la Administración Pública